Abrecajón, alberjana, alverjaque, arverja o arvejón puede referirse a:
 el nombre común de la planta Lathyrus clymenum ;
 el nombre común de la planta Vicia lutea; o
 el nombre común de la planta Vicia sativa'''''.